Apache ( [],  []) bezeichnet:

Ureinwohner Amerikas:
 Apachen, mehrere nordamerikanische Stämme
 Apache-Sprachen
 Apache Kid (Haskay-bay-nay-natyl) (1760–?), einen Indianerscout unter General George Crook
 Liste der Häuptlinge und Anführer der Apachen
 Liste der Apachen-Stämme

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Apache (Arizona), im Cochise County
 Apache (Nevada), im Lyon County
 Apache (Otero County, New Mexico)
 Apache (Union County, New Mexico) – nicht mehr existent
 Apache (Oklahoma), im Caddo County
 Apache City, im Huerfano County, Colorado
 Apache Creek, im Catron County, New Mexico
 Apache Flats (Arizona), im Cochise County
 Apache Flats (Missouri), im Cole County
 Apache Grove, im Greenlee County, Arizona
 Apache Junction, im Pinal County, Arizona
 Apache Mesa, im Arapahoe County, Colorado
 Apache Shores, im Travis County, Texas
 Apache Springs, im San Miguel County, New Mexico
 Apache Trace, im Hillsborough County, Florida
 Apache Wells, im Maricopa County, Arizona
 Apache West Mobile Village, im Maricopa County, Arizona
 Apache Wye, im Caddo County, Oklahoma
 Apache County, Verwaltungseinheit in Arizona

Informationstechnik:
 Apache Software Foundation, eine ehrenamtlich arbeitende Organisation für Open-Source-Software
 Apache-Lizenz, eine Softwarelizenz welche u. a. vom gleichnamigen Webserver verwendet wird
 Apache HTTP Server, einen Webserver der Apache Software Foundation

Unterhaltung:
 Apache 207, einen deutschen Rapper
 Apache (Musiker), einen US-amerikanischen Hip-Hop-Musiker
 Apache (Musikstück), ein Instrumentalstück der Band The Shadows von 1960
 Apache, Originaltitel des Films Massai (Film) von Robert Aldrich (1954)
 Apachen (Film) (1973), einen DEFA-Indianerfilm aus der DDR, Regie: Gottfried Kolditz
 Apache (Tanz), nach einem als Apache bezeichneten Typ Mann der Pariser Halbwelt nach der Wende zum 20. Jahrhundert, Thema des Films Apachentanz (1906)
 Apache Indian (* 1967), britischer Rapper, Sänger und Songwriter

Militär:
 Boeing AH-64, einen US-amerikanischen Kampfhubschrauber
 Apache (Bombe), eine 1956 zu Testzwecken auf der Insel Eniwetok gezündete Atombombe (Sprengkraft 1,85 MT)
 Apache (Schiff), ein großes Spezialschiff zum Pipeline-Bau
 Apache (Lenkwaffe), eine französische Luft-Boden-Rakete
 North American A-36, ein amerikanischer Sturzkampfbomber aus dem Zweiten Weltkrieg

Sonstiges:
 Piper Apache, ein zweimotoriges Leichtflugzeug
 Apache Lake, ein See in Arizona
 Apache Canyon, ein Canyon
 Apache Junction Airport, Flughafen im Maricopa County, Arizona
 Apache Springs Airport, Flughafen im Kerr County, Texas
 Apache Lateral, Kanal im Doña Ana County, New Mexico
 Apache Association Placer, Mine im Catron County, New Mexico
 Apache Chief, Mine im Sierra County, New Mexico
 Apache Chief Group, Mine im Sierra County, New Mexico
 Apache Chief Mine, Mine im La Paz County, Arizona
 Apache Group, Mine im Catron County, New Mexico
 Acute Physiology And Chronic Health Evaluation, ein auf klinischen Intensivstationen eingesetztes Scoring-System
 Apache Corporation, eine 1954 gegründete Öl- und Gasgesellschaft
 Apache (Motorradmodell), historisches Modell des Herstellers Brown and Beck
 TVS Apache, Motorradmodell des Herstellers TVS
 Apachen (Banden), die Bezeichnung für mehrere kriminelle Schlägerbanden, die um die Wende zum 20. Jahrhundert in Paris ihr Unwesen trieben;  eine ihrer bevorzugten Waffen war die sogenannte Apachenpistole.

im National Register of Historic Places gelistete Objekte:
 Apache Canyon Railroad Bridge, in Lamy, New Mexico, ID-Nr. 79001553
 Apache Motel, in Moab, Utah, ID-Nr. 08000062
 Apache Powder Historic Residential District, in Benson, Arizona, ID-Nr. 94000078
 Apache State Bank, in Apache, Oklahoma, ID-Nr. 72001060

APACHE steht für:
 APACHE-Score, Verfahren zur Vorhersage der Überlebenswahrscheinlichkeit von Patienten einer Intensivstation

Siehe auch:
 Apače
 Apaches
 Die Apachen
 Fort Apache

Abkürzung